Лесли Паттинама Керхов (, в девичестве Лесли Керхов; родилась 4 ноября 1991 года в Спейкениссе, Нидерланды) — нидерландская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2008).

Общая информация 
Отец — Робин; мать — Карина; есть сестра — Роми, которая также играла в теннис на национальном уровне.

Лесли начала играть в теннис с родителями в четыре года. Когда росла, восхищалась игрой Ким Клейстерс.

С 2019 года замужем за нидерландским футболистом Эдино Паттинамой и с этого момента стала выступать под двойной фамилией.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (24)

Победы (9) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (15)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (17)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов